La expresión Beltenebros puede referirse a:

 La novela Beltenebros (1989), de Antonio Muñoz Molina.

 La película Beltenebros (1991), de Pilar Miró, adaptación de la anterior.
 Nombre puesto a Amadís de Gaula por el ermitaño que le llevó a su ermita en la Peña Pobre. Aparece una referencia a este hecho en la tercera parte del libro primero del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, capítulo XV "Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses" donde por boca de don Quijote dice Cervantes: "Y uno déstos fue Amadís, cuando, llamándose Beltenebros, se alojó en la Peña Pobre, ni sé si ocho años o ocho meses, que no estoy muy bien en la cuenta: basta que él estuvo allí haciendo penitencia, por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana."